

Geografia 
 Hooge – piccolo villaggio in Belgio
 Hooge – isola delle Frisone Settentrionali, Germania
 Hooge en Lage Mierde – ex-municipalità dei Paesi Bassi nella provincia del Brabante Settentrionale
 Hooge en Lage Zwaluwe – ex-municipalità dei Paesi Bassi nella provincia del Brabante Settentrionale

Persone 
 Wilhelm Koch-Hooge – attore tedesco